Безенбюрен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Мури. Население составляет 592 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4226.

На гербе Безенбюрена изображены берёза и цветущая клюква — растения, типичные для флоры коммуны.

Ссылки 
 Официальная страница